Lauda, (egyházi) dicsének, dicshimnusz
Földrajz
 Lengyelország
 Lauda, település a Varmia-mazúriai vajdaságban
 Németország
 Lauda-Königshofen, település Baden-Württemberg tartományban
Közlekedés
 Laudamotion, korábban Amira Air, osztrák diszkont légitársaság